The Winding Trail – film del 1918 diretto da John H. Collins
The Winding Trail – film del 1921 diretto da George Martin